2 miejscowości w Polsce: 
 Starynia – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Lichnowy 
 Starynia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze